U-108 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IX-B, времён Второй мировой войны. Заводской номер 971.

Введена в строй 22 октября 1940 года. Входила в 2-ю флотилию. До 31 января 1941 года проходила боевую подготовку. С 1 февраля 1941 год вошла в боевой строй. Совершила 11 боевых походов, потопила 25 судов () и 1 военное вспомогательное судно (). С 1 сентября 1943 года приписана к 8-й флотилии в качестве учебной лодки. Потоплена 11 апреля 1944 года при авианалёте на Щецин, 17 августа 1944 года субмарина была поднята и выведена из состава флота, впоследствии взорвана 24 апреля 1945 года.

Потопленные суда

Ссылки 
 U-108 на Uboat.net